Sršići je ime več naselij:
 Sršići, Ozalj, Hrvaška
 Sršići, Malinska-Dubašnica, Hrvaška